Kato se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masahiro Kato
 Masayo Kato
 Toshihide Kato